Luisa Oranžsko-Nasavská (plným jménem nizozemsky Wilhelmina Frederika Alexandrina Anna Louisa, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau), (5. srpna 1828, Haag – 30. března 1871, Stockholm) byla rodem nizozemská princezna z dynastie Oranje-Nassau a sňatkem švédská a norská královna.

Biografie

Původ a mládí 
Luisa se narodila jako nejstarší dítě nizozemského vévody Frederika (druhého syna nizozemského krále Viléma I. a jeho manželky Vilemíny Pruské), a Luisy Pruské, nejmladší dcery pruského krále Fridricha Viléma III. a jeho manželky Luisy Meklenbursko-Střelické. Měla dva starší bratry, kteří však zemřeli již v útlém věku, a mladší sestru, Vilemínu Frederiku Annu Alžbětu Marii (1841–1910).

Manželství a potomci 
V srpnu roku 1849 přijel na nizozemský královský dvůr švédský korunní princ Karel a poznal zde Luisu. Oficiální zasnoubení bylo oznámeno v únoru roku 1850 a svatba se konala 19. června roku 1851 ve stockholmské katedrále. Její manžel byl synem švédského krále Oskara I. a jeho manželky Josefiny de Beauharnais.

Důvodem sňatku byl nedávný původ nové švédské dynastie a velké věno nevěsty; to ovšem nakonec tak velké nebylo. Navíc korunní princ považoval Luisu za nepřitažlivou a začínal si postranní románky. Naopak Luisa svého manžela milovala.

Z manželství Luisy a Karla vzešli dva potomci, dcera a syn:

 Luisa (31. října 1851 – 20. března 1926), ⚭ 1868 Frederik VIII. (3. června 1843 – 14. května 1912), dánský král od roku 1906 až do své smrti
 Karel Oskar (14. prosince 1852 – 13. března 1854), vévoda ze Södermanlandu
Po porodu druhého dítěte již princezna ze zdravotních důvodů další děti mít nemohla. Když pak v roce 1854 zemřel malý Karel Oskar ve dvou letech na zápal plic, ztratil král svého jediného dědice a následníka; po jeho smrti tak na švédský trůn nastoupil jeho mladší bratr, Oskar II.

Korunovace 
Luisa se stala švédskou královnou, když 8. července roku 1859 její tchán zemřel. Její manžel se stal novým králem jako Karel XV. ve Švédsku a Karel IV. v Norsku. Luisa pak dostala titul královny Švédska a Norska a byla korunována v obou zemích; je nutno zdůraznit, že předchozí dvě královny v Norsku korunovány nebyly, a to kvůli svému odlišnému vyznání.

Smrt 
Luisa zemřela ve Stockholmu 30. března roku 1871. Pochována byla v kostele Riddarholmen ve Stockholmu.

Nebyla příliš populární, říkalo se o ní, že nedostatečně komunikuje. Místo zasahování do politiky se věnovala dobročinným aktivitám.

Mezi potomky Luisy Oranžsko-Nasavské náleží řada příslušníků současných panujících rodů, např. dánská královna Markéta II., norský král Harald V., belgický král Albert II. či lucemburský velkovévoda Henri I. Lucemburský.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 https://web.archive.org/web/20110624053231/http://historiska-personer.nu/min-s/p635803ba.html historiska personer.nu
 http://thepeerage.com/p10168.htm#i101671

Švédské královny
Norské královny
Oranžsko-nasavské princezny
Oranžsko-nasavská dynastie
Narození v roce 1828
Úmrtí v roce 1871
Ženy
Narození 5. srpna
Úmrtí 30. března
Narození v Haagu
Úmrtí ve Stockholmu
Pohřbení v kostele Riddarholmen